Neopachystola är ett släkte av skalbaggar. Neopachystola ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Neopachystola